USS Buck je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Buck (DD-420) 
 USS Buck (DD-761)

Buck